Igua es un género extinto de lagarto iguanio perteneciente a un grupo llamado Gobiguania, que fue endémico del desierto de Gobi durante el Cretácico Superior. La especie tipo, Igua minuta fue nombrada en 1991 basándose en un cráneo encontrado en la Formación Barun Goyot en Mongolia. El cráneo en sí es muy pequeño, de solo 14 milímetros de longitud, y puede haberle pertenecido a un juvenil dado que poseía una fontanela grande y que muchos de sus huesos no estaban fusionados. Se estima que la longitud del hocico al vientre del individuo (la longitud corporal total sin la cola) habría sido de 55 a 65 milímetros. Igua se diferencia de otros gobiguanios relacionados como Polrussia al tener un cráneo más redondeado. Es similar en apariencia a los géneros actuales Liolaemus y Tropidurus. Los dientes son tricúspides y pleurodontes, lo que significa que se encontraban sujetos a la superficie interior de la mandíbula.

A continuación se muestra un cladograma basado en el análisis de Daza et al. (2012), mostrando las relaciones filogenéticas de Igua:

Referencias

Iguania
Fósiles del Cretáceo
Fósiles de Asia